Сара Гронерт (нем. Sarah Gronert; род. 6 июля 1986 года, Линних, Германия) — немецкая теннисистка; победительница десяти турниров ITF. Лучшее место в карьере 164 по состоянию на 14 мая 2012 года.

Финалы ITF (10-5)

Гендерный вопрос 
Гронерт родилась интерсексом. В 19 лет ей сделали операцию на гениталиях, юридически она записана женщиной. Данная ситуация стала причиной разбирательств и выяснения того, может ли она статься в большом спорте.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Kathrin Zehnder: Man rennt ja nicht mit dem Penis — Eine Analyse medizinisch vergeschlechtlichter Frauenkörper im Sport // Body Politics 2 (2014), Heft 3, S.125-144. ISSN 2196-4793.

Теннисисты по алфавиту
Теннисисты Германии
Интерсекс-спортсмены